directie (afdeling), de afdeling die onder een directeur valt
raad van bestuur, de groep personen die met het leiden van een organisatie belast is
directie (industrie), de benaming in de fabricage van pijpen voor een kneep in een koperen vorm die het beloop van de kop bepaalt
een synoniem voor richting
directie (toezicht), het leiden van een organisatie
het leiden van een orkest, koor of ander muziekgezelschap: de taak van een dirigent